Rajec ou Rájec est un toponyme qui peut désigner :

Rajec, une ville du district et de la région de Žilina.

Rájec, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc ;
 Rájec-Jestřebí, une ville du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie